Sedlmair ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Sedelmeier.

Namensträger 
 Hubert Sedlmair (1927–2014), deutscher Geistlicher, Domkapitular von Speyer
 Johann Sedlmair (1907–1978), deutscher Widerstandskämpfer
 Monika Sedlmair (* 1960), deutsche Tischtennisspielerin
 Sophie Sedlmair (1863–1939), deutsche Sängerin (Sopran)

Siehe auch 
 Sedlmaier
 Sedlmayer
 Sedlmayr
 Sedlmeier
 Sedlmeir
 Sedlmeyer
 Sedelmaier
 Sedelmayer
 Sedelmeier
 Sedelmeyer

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname